Algarve Cup 2002 var den nionde upplagan av fotbollsturneringen Algarve Cup för damlandslag och spelades mellan den 1 och 7 mars 2002 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Kina efter vinst mot Norge med 1–0 i finalen. Det var Kinas andra seger i turneringen. Sverige slutade på tredje plats, genom att besegra Tyskland med 2-1 i tredjeprismatchen.

Det var också första gången turneringen omfattade 12 lag, som var indelade på 3 grupper med 4 lag i varje.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar
9th Algarve Cup 2002

2002 i Portugal
2002
Fotbollsåret 2002